Lashkar Gāh är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Helmand, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Lashkar Gāh är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Lashkar Gāh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Helmand (provins)